kratica na hrvatskom jeziku za Zagrebačke književne razgovore
kratica na njemačkom jeziku za Zentralkommission für die Rheinschifffahrt
kratica na njemačkom jeziku za Zentrales Kontrollgerätkartenregister